Робе́рто Миге́ль Аку́нья Кабе́льо (; ) — парагвайский футболист, полузащитник. Носит прозвище «Эль Торо» (бык) из-за непробиваемости и стойкости при игре в обороне. Его амплуа — центральный полузащитник. Акунья играл несколько лет в испанских клубах Реал Сарагоса и Депортиво Ла-Корунья. Он также сыграл за парагвайскую сборную на трёх чемпионатах мира 1998, 2002 и 2006 годов.

Карьера

В клубах 
Роберто родился в аргентинском городе Авельянеда, но его родители эмигрировали в Парагвай, когда Акунья был ещё совсем маленьким. В 1989 году он начал играть за клуб «Насьональ» из города Асунсьон. В 1994 году ему выдали гражданство, и он получил возможность играть за сборную. После этого он вернулся обратно в Аргентину, где отыграл четыре сезона за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс» и «Индепендьенте». Причём в «Индепендьенте» играл два года. В 1997 году его приметили селекционеры «Сарагосы». Там он провёл пять лет и выиграл вместе со своей командой в 2001 году Кубок Испании. За все проведённые в «Сарагосе» годы Акунья забил в ворота соперников 20 мячей. В 2002 году Акунью выкупил «Депортиво Ла-Корунья», но на новом месте игрок не прижился. Роберто часто мучили травмы, и он появился на поле лишь 7 раз за сезон. После этого его отдали в «Эльче». Следующие пять лет парагвайский полузащитник путешествовал по разным континентам, пока не вернулся на Родину в 2007 году. Здесь он заиграл в команде «Олимпия (Асунсьон)». Но в последнее время он перестал попадать в основной состав и поэтому в 2009 году перешёл в клуб «Рубио Нью».

В сборных 
Акунья отыграл за сборную Парагвая на трёх чемпионатах мира. В играх за сборную он забил 5 мячей в 100 матчах.

Также принял участие в чемпионате мира 2015 года по пляжному футболу в составе сборной Парагвая.

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата Аргентины 
 Международные выступления на RSSSF
 FootballLineups profile 

Футболисты Аргентины
Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки ФК «Насьональ» Асунсьон
Игроки ФК «Архентинос Хуниорс»
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Эльче»
Игроки ФК «Аль-Айн»
Игроки ФК «Росарио Сентраль»
Игроки ФК «Олимпия» Асунсьон
Игроки ФК «Рубио Нью»
Игроки в пляжный футбол Парагвая
Игроки сборной Парагвая по пляжному футболу